Бабинец — многозначный термин.

Архитектура 
 Бабинец — западный притвор храма (преимущественно, деревянного), где во время церковной службы могли стоять женщины.

Заказник 
 Бабинец (заказник) — заказник в Гомельской области Белоруссии.

Населённые пункты 
 Бабинец — деревня в Пружанском районе Брестской области Белоруссии.
 Бабинец — деревня в Комаричском районе Брянской области России.

Река 
 Бабинец (река) — река в Брянской области.

Фамилия 
 Бабинец, Андрей Евтихиевич (1911—1982) — учёный-гидрогеолог.
 Бабинец, Сергей Владимирович (род. 1987) — украинский хоккеист.
 Савва (Бабинец) (1926—1992) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Полтавский и Кременчугский.